Georg Andrén kan avse:
 Georg Andrén (1890–1969), svensk politiker, statsvetare och landshövding i Uppsala län
 Georg Andrén (född 1960), svensk ekonom och landshövding i Värmlands län